Jerome Hellman (1928-2021), producteur de cinéma américain.
 Lillian Hellman (1905-1984), scénariste et actrice américaine.
 Martin Hellman (1945- ), cryptologue américain.
 Monte Hellman (1932-2021), réalisateur et producteur américain, né à Paris.
 Sam Hellman (1885-1950), scénariste américain.
 Thomas Hellman (1975- ), musicien canadien.
 Verna Fields (1918-1982), monteuse américaine.

Voir aussi 
 Hellmann
 Helman
 Ellmann
 Ellman
 Elman
Patronyme germanique
Patronyme anglais